«Дорогое удовольствие» — советский художественный фильм 1988 года, комедия-притча режиссёра Леонида Марягина.

Сюжет 
У инженера Игоря есть семья. Он работает в конструкторском бюро и, как и многие другие инженеры в СССР, зарабатывает мало, еле сводя концы с концами.
При этом Игорь хорошо разбирается в ремонте автомобилей — сначала он занимается этим случайно для своего удовольствия, но постепенно хобби перерастает в постоянное занятие, приносящее хороший доход.
Быстро появившиеся большие деньги портят Игоря, из бескорыстного он превращается в прагматичного, не делающего ничего бесплатно человека.

В ролях 
 Сергей Мигицко — Игорь Кравцов (инженер)
 Лариса Кузнецова — Люся Кравцова (жена Игоря, микробиолог)
 Федя Леденёв — сын Игоря
 Александр Вокач — Виктор Васильевич (начальник группы конструкторского бюро, в которой работает Игорь)
 Александр Стариков — Покровский (сотрудник, с которым Игорь играл в шахматы)
 Валентин Гафт — Вильям Тер-Иванов (состоятельный человек, доставший для Игоря культуру грибка)
 Олег Табаков — Семён Григорьевич (стоматолог-хирург)
 Галина Шостко — Варвара Тимофеевна (стоматолог-хирург)
 Георгий Бурков — снабженец запчастей
 Пётр Щербаков — Василий Кузьмич (помощник Игоря по ремонту автомобилей)
 Резо Эсадзе — Савелий Викторович (начальник на работе Люси)
 Надежда Бережная — Зиночка (беременная сотрудница на работе Люси)
 Владимир Фенченко — театральный режиссёр
 Валерий Головатюк — художник
 Виталий Фетисов — архитектор
 Геннадий Ялович — интеллигент со старым автомобилем, которому не по карману услуги автомастеров
 Юрий Волынцев — начальник
 Константин Борисов — приёмщик бутылок
 Виктор Дёмин — врач, сопровождающий беременных женщин в автобусе
 Ильгиз Булгаков — Волков (модельер)

Критика 
Фильм посмотрели в год проката 16 млн зрителей, но в дальнейшем он был забыт, по словам А. Фёдорова: «канул в заэкранье»., критикой был расценён как слабый:

комедия «Дорогое удовольствие», в которой режиссер Леонид Марягин и сценарист Александр Розанов старое как мир моралите опреимуществах честной бедности перед преступным богатством оснастили сомнительного свойства шутками на перестроечные темы. 

Спору нет, в комедии Леонида Марягина «Дорогое удовольствие» немало едких сатирических уколов. Однако и комические ситуации, и сатирические колкости довольно однообразны и не отличаются особой выдумкой и хорошим вкусом. А финал картины вышел просто удручающим в своей назидательности. Сюжет, согласитесь, неплох для «Фитиля», короткой юморески. Но для фильма на полтора часа?

При этом киноведами отмечается типичные для «перестроечного» кино элементы эротики с «радикально голыми девицами легкого поведения» (Ю. Поляков) как способ «под занавес выпустить „коронный“ козырь для „оживляжа“ зрительского внимания: парад полуголых девиц, демонстрирующих „топлес“» (А. Фёдоров).

Литература

Примечания 

Кинокомедии СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Кинокомедии 1988 года
Фильмы СССР 1988 года